Unuk hat die Bedeutung:

 Name eines Dreifachsterns im Sternbild Schlange, siehe Unukalhai
 Familienname, siehe Laura Unuk (* 1999), slowenische Schachspielerin